Sweatman ist der Familienname folgender Personen:

 Rowena Sweatman (* 1968), britische Judoka
 Wilbur Sweatman (1882–1961), US-amerikanischer Klarinettist und Bandleader